The Substitute puede referirse a:

 The substitute, episodio de la serie Lost; 
 The substitute, episodio de la serie Glee;